Эль-Асеброн () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манча. Занимает площадь 68,01 км². Население — 286 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 95 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки